

Фильмы 
 «В погоне за счастьем» — фильм (США, 2006, The Pursuit of Happyness).
 «В погоне за счастьем» —  фильм (Россия, 2009).